Världsmästerskapet i ishockey 1965 var det 32:a världsmästerskapet i ishockey, arrangerat av IIHF, och matcherna europeiska lag emellan gällde samtidigt som det 43:e Europamästerskapet i ishockey för herrar. Turneringen spelades 4–14 mars 1965 i Finland. Detta var första gången som Finland var värdland för världsmästerskapet i ishockey för herrar. A-turneringen avgjordes i Tammerfors, medan Åbo, Raumo och Björneborg var värdorter för B-turneringen.

Arton lag var anmälda till mästerskapet. De åtta bästa lagen spelade i A-turneringen medan de resterande lagen spelade i B-turneringen.

Gruppindelningen av lagen baserades primärt på slutställningen från världsmästerskapet 1963 i Sverige, men också resultat från den olympiska ishockeyturneringen 1964 fick betydelse. De sju bästa lagen från världsmästerskapet 1963 var självskrivna som deltagare i A-gruppen, men de tre sista platserna hade tre lag anspråk på. För det första Västtyskland, som slutade 8 vid senaste världsmästerskapet, men sedan dess hade västtyskarna besegrat Östtyskland, som slutade nummer 6 vid senaste världsmästerskapet, i kvalifikationen till olympiska vinterspelen. För det andra Norge, som vann B-världsmästerskapet 1963 och därmed egentligen var berättigad till att flyttas upp och ersätta Västtyskland i A-gruppen. För det tredje Schweiz som hade slagit Norge vid olympiska vinterspelen 1964 och slutade två placeringar före norrmännen. 

IIHF valde att låta de tre lagen spela en kvalificeringsomgång om den sista platsen till A-världsmästerskapet, och den chansen utnyttjade Norge genom att slå Västtyskland i finalen efter att ha stått över i 1:a omgången. De två förlorarna, Västtyskland och Schweiz, fick nöja sig med spel i B-världsmästerskapet.

Utöver Västtyskland och Schweiz kom B-världsmästerskapet att bestå av Rumänien, Polen och Jugoslavien (nr. 3–5 vid B-världsmästerskapet 1963) samt Österrike, som flyttades upp som vinnare av C-världsmästerskapet 1963. De sista två platserna blev upptagna av Ungern och Storbritannien, som kvalificerade sig till B-gruppen efter vinst i matcher mot Italien och Frankrike. Rumänien måste dock med kort frist anmäla återbud, så turneringen fick genomföras med endast sju lag.

Sovjetunionen blev suveräna världsmästare med sju segrar på sju matcher. Det var Sovjetunionens tredje världsmästartitel i rad och den totalt femte i ordningen. Samtidigt blev Sovjet bästa europeiska nation och därmed europamästare för åttonde gången. Tjeckoslovakien och Sverige erövrade de två följande platserna, medan rekordmästarna Kanada, med flest världsmästartitlar så här långt i ishockeyhistorien, fick nöja sig med fjärde plats.

Kvalifikation till A-världsmästerskapet 

Tre lag spelade om en plats i A-världsmästerskapet. Schweiz och Västtyskland möttes först i bäst av tre matcher, där segraren mötte Norge i match om en plats till A-världsmästerskapet.

Västtyskland vann med 2–1 i matcher och fick spela mot Norge om en plats i A-VM.

Norge vann över Västtyskland och fick en plats i A-VM 1965. Västtyskland och Schweiz fick spela B-VM.

A-världsmästerskapet

Slutställning

Kvalifikation till B-världsmästerskapet 

Fyra lag spelade om två platser till B-världsmästerskapet. Vinnarna i dubbelmatcherna mellan Italien-Ungern och Storbritannien–Frankrike kvalificerade sig för B-världsmästerskapet, medan förlorarna fick spela kval till kommande B-VM.

Ungern kvalificerade sig för B-världsmästerskapet med en bättre målskillnad på 5–4''

Storbritannien kvalificerade sig för B-världsmästerskapet med en bättre målskillnad på 10–5.

B-världsmästerskapet 
B-världsmästerskapet spelades i Åbo, Raumo och Björneborg i Finland.

Laguppställningar

Sovjetunionen 
Målvakter: Viktor Konovalenko och Viktor Singer 
Backar: Eduard Ivanov, Alexander Ragulin, Viktor Kuskin, Vitaly Davydov
Forwards: Vladimir Brezjnev, Veniamin Alexandrov, Aleksandr Almetov, Boris Majorov, Viktor Jakusjev, Juri Volkov, Konstantin Loktev, Anatoli Firsov, Leonid Volkov, Anatoli Ionov, Vjatjeslav Starsjinov

Sverige 
Målvakter: Leif Holmqvist och Kjell Svensson
Backar: Gert Blomé, Nils "Nicke" Johansson, Eilert "Garvis" Määttä, Bert-Ola Nordlander, Roland Stoltz, Lennart "Lill-Strimma" Svedberg, 
Forwards: Anders "Acka" Andersson, Tord Lundström, Lars-Eric Lundvall, Nils "Dubbel-Nisse" Nilsson, Ronald "Sura-Pelle" Pettersson, Lars-Åke Sivertsson, Sven Tumba, Håkan Wickberg, Carl-Göran "Lillstöveln" Öberg, Uno "Garvis" Öhrlund

Källor
 SFRP's Hockey Archive

1965 i Finland
Internationella ishockeytävlingar i Finland
Ishockeysäsongen 1964/1965
1965
Sportevenemang i Tammerfors
Sport i Björneborg
Internationella sportevenemang i Åbo
Raumo
Åbo under 1900-talet